«Сантос» — эстонский футбольный клуб из города Тарту. Был основан в 2006 году, в 2014 году стал финалистом Кубка Эстонии, выступая в третьей лиге Эстонии.

Главный тренер команды литовский специалист — Альгимантас Любинскас, возглавивший клуб в апреле 2014 года.

История 
Клуб был основан в марте 2006 года. В интервью UEFA.com президент клуба Меэлис Ээлмяэ так объяснил название команды: «Хотели пойти по бразильскому пути, играть в техничный футбол с обилием коротких передач. Футбол для нас — это святое. „Сантос“ как раз так и переводится». В 2014 году футбольный клуб дошёл до финала Кубка Эстонии, где проиграл чемпиону Эстонии 2013 года «Левадии» со счётом 0:4. Благодаря участию в финале Кубка страны, команда смогла выступить в первом квалификационном раунде Лиги Европы. Соперником клуба стал норвежский клуб «Тромсё». По итогам обоих встреч эстонский клуб проиграл со счётом 1:13. В сезоне 2014 года команда выступала в Эсилиге B, где заняла 2 место, набрав 96 очков. 3 марта 2015 года тартуская команда сразилась с таллинским клубом «Левадия» за Суперкубок Эстонии по футболу, но итогом матча стало поражение со счётом 5:0. В этом же году команда выступала в Эсилиге чемпионата Эстонии, где по итогам заняла 8 место.

«Сантос» в еврокубках 
 Данные на 15 июля 2014 года

 Домашние игры выделены жирным шрифтом

Достижения 
 Финалист Кубка Эстонии: 2014

Главные тренеры

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 «Сантос» на сайте UEFA.com
 «Сантос» на сайте soccerway.com

Футбольные клубы Эстонии
Спортивные клубы Тарту